Ва́лковский либо Валковско́й городско́й сове́т — входит в состав Валковского района Харьковской области Украины.

Административный центр городского совета находится в городе Валки.

Населённые пункты совета 
 город Ва́лки (до 1936 года посёлок).

Примечания 

Городские советы Харьковской области
Местные советы (Валковский район)
Валки